

Кривська сільська рада — сільське поселення, Далматовський район, Курганська область

Кривська сільська рада — Закарпатська область, Тячівський район
 Кривська сільська рада — Закарпатська область, Хустський район